Esistono due comuni francesi con questo nome

Maisoncelles – Alta Marna
Maisoncelles – Sarthe